Nederlandse personen
 Simon Pelgrom (1507-1572), abt en historicus
 Reinier Pelgrom (1886-1994), bij zijn overlijden oudste man van Nederland
 Karl Pelgrom (1927-1994), beeldhouwer
 Els Pelgrom (1934), kinderboekenschrijfster
 Gerben Pelgröm (1979-2017), jeugdboekenschrijver